Éstadio do Fontelo je nogometni stadion u gradiću Viseuu u Portugalu.

Sagrađen je 1914. godine.

S tri strane mu tribine nisu natkrivene. Ima rasvjetu, tako da se na njemu mogu igrati i noćne utakmice.

Može primiti do 14.368 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra Académico.

Fontelo